Le Championnat du Portugal de football 1977-1978 est la  de la compétition qui voit le sacre du FC Porto.

Classement 

|}

1977-1978
Portugal 1977-1978
Portugal 1977-1978
Football 1977-1978
Football 1977-1978